"Gulf" pode ser:
 Gulf (província), província da Papua Nova Guiné
 Gulf Oil, empresa do ramo petrolífero
 Condado de Gulf, na Flórida
 Gulf Air, empresa aérea
 Gulf+Western, conglomerado
 Gulf Stream, localidade da Flórida
 Gulf News, jornal
 Gulf Hills, localidade do Mississipi
 Gulf Breeze, localidade da Flórida
 Gulf Shores, localidade do Alabama
 Gulf Gate Estates, localidade da Flórida
 Gulf Park Estates, localidade do Mississipi
 Gulf Port, localidade do Illinois

Desambiguações de topônimos